Eckerström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Eckerström (1865–1921), svensk jurist
 Rudolf Eckerström (1834–1902), svensk jurist

Svenska efternamn